Peter III kan syfta på:
 Peter III av Aragonien (1239-1285)
 Peter III av Portugal (1717-1786)
 Peter III av Ryssland (1728-1762)